Никола́й Ива́нович Нау́мов (, Тобольск — , Томск) — русский писатель.

Биография 
Родился в 1838 году в Тобольске в семье мелкого чиновника, коренного сибиряка, служившего позднее в Омске и Томске. В семь лет лишился матери, которая научила его читать и писать. В 1850 году поступил в Томскую мужскую гимназию, где учился вместе с Н. М. Ядринцевым, но из-за материальных трудностей окончить курс не сумел и ушел из четвертого класса.

В 1856—1860 гг. служит юнкером в сибирских линейных батальонах в Омске и Томске. В 1859 году начал печататься в местных изданиях, перовой его работой был рассказ "Случай из солдатской жизни", который он опубликовал под псевдонимом в "Военном сборнике". Узнав о даровитом юнкере, Наумову написал Г. Н. Потанин, который убедил его оставить службу и поступить в университет.

Переехав в столицу, был вольнослушателем в Петербургском университете, участником сибирского земляческого кружка (Н. М. Ядринцев, Г. Н. Потанин, Ф. Н. Усов, И. А. Худяков, И. А. Куклин), также познакомился с А. П. Милюковым — редактором журнала "Светоч" и окончательно решил стать литератором. Публикует в журнале "Солдатская беседа" (издавался А. Ф. Погосским) серию рассказов из военного быта, чуть позже стал там секретарем редакции. Публиковался также в "Очерках", "Искре", "Современнике", что положило начало его литературной славе.

В 1861 году вместе с Потаниным участвовал в студенческих волнениях, связанных с университетскими реформами в Российской империи, за что были арестованы на несколько месяцев и исключены из университета. Вернулся в Сибирь, где с 1864 года занимал незначительные посты в государственных учреждениях. Аресты областников, вызванные "делом о сибирском сепаратизме", обошли Наумова стороной, однако он попал под подозрение после покушения Каракозова на Александра II из-за возможной причастности к организации побега Чернышевского из Сибири организацией Н. А. Ишутина — И. А. Худякова.

В 1869 г. снова уехал в Петербург с обширным материалом из жизни сибирской деревни и возобновляет писательскую деятельность, в 1871—1884 гг. живёт исключительно литературным трудом, публикуясь в таких периодических изданиях как "Дело", "Отечественные записки", "Устои", "Слово" и "Русское богатство". Среди наиболее известных произведений — сборник рассказов «Сила солому ломит» (1874), сборники очерков «Паутина» (1880), «Горная идиллия» и «Сарбыска». Зимой 1873—1874 гг. "чайковцы" в ходе подготовки к "хождению в народ" легально издали первый сборник рассказов Наумова "Сила солому ломит" с подзаголовком "Из быта сибирских крестьян", который использовали в пропагандистских целях. В конечном счете сборник был изъят из продажи. В 1881 г. издается второй сборник рассказов "В тихом омуте", в 1882 г. — третий.

Творчество Николая Ивановича в основном касалось тематики сибирского крестьянства после реформы 1861 года, которое вело борьбу с кулаками и спекулянтами. Критики считают, что писатель разделял либерально-народнические взгляды на крестьянскую общину: Наумов считал, что противостоять кулаку и произволу местной администрации только сплотив крестьянский мир. Был также приверженцем сибирского областничества: главными проблемами региона он считал коррумпированность чиновников и невежество крестьян. Также Наумов выступал против форсированной русификации коренных народов Сибири (в частности, алтайцев), в 1894 г. он написал биографический очерк, посвященный Ч. Ч. Валиханову.

В 1874 г. женился. В 1884 г. супруги с тремя детьми переезжают в Мариинск, куда Наумов назначен чиновником по крестьянским делам, а в 1887 г. его переводят в Томск. В 1892 г. получает должность члена губернского совета от Ведомства Кабинета ЕИВ по делам Алтайского округа, в 1898 г. дослужился до чина тайного советника. Одновременно с этим он продолжал заниматься литературной деятельностью, в 1897 году в Санкт-Петербурге вышло собрание сочинений писателя в двух томах. С молодых лет отличаясь сильной ранимостью и страдая теперь прогрессирующей болезнью, Наумов в конце жизни остро переживает разочарование в народнических идеалах.

Умер в Томске, в д. 19 на улице Никитина. Похоронен на кладбище Иоанно-Предтеченского монастыря.

Адреса 
 Томск, улица Крылова (Монастырская), д. 26
 Томск, улица Никитина (Никитская), д. 19
 д. Лоскутово (1890—1898)

Семья 
 Жена — Попова, Татьяна Христофоровна (с 1874 г.)
 Дочь — Наумова-Широких, Вера Николаевна.

Литература 
 Жеребцов Б. И. Литературное наследство Н. И. Наумова. — Кн. новости. — 1938. — № 11. — С. 24.
 Кожевников С. Е. Н. И. Наумов. Очерк о жизни и творчестве. — Новосибирск, 1952.
 
 Щуров И. Я. Наумов Н. И. // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. — М.: Сов. энцикл., 1962—1978. — Т. 5: Мурари — Припев. — 1968. — Стб. 139.
 Адрианов А. В. Город Томск. — Томск: Издание Сибирского товарищества печатного дела в Томске, 1912.
 Николай Иванович Наумов как писатель // Иллюстрированное приложение к № 265 газеты «Сибирская жизнь». 6 декабря 1903 года. Томск. — Электронный ресурс: vital.lib.tsu.ru.
 Благотворитель (из ненапечатанных рассказов Н. И. Наумова) // Иллюстрированное приложение к № 279 газеты «Сибирская жизнь». 25 декабря 1903 года. Томск. — Электронный ресурс: vital.lib.tsu.ru.

Примечания

Ссылки 
 Наумов Николай Иванович в Библиотеке Максима Мошкова
 Наумов Николай Иванович в Электронной библиотеке тюменского писателя
 ФЭБ: Наумов

 Наумов

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XIX века
Персоналии:Новокузнецк
Похороненные в Томске
Сибирское областничество